Bentzien ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bentzien (1927–2015), deutscher Politiker (SED), Minister für Kultur der DDR
 Susanne Bentzien (* 1957 oder 1958), deutsche Schauspielerin, Schauspiellehrerin und Rezitatorin
 Ulrich Bentzien (1934–1987), deutscher Philologe, Ethnologe und Heimatforscher

Siehe auch:
 Bentzin (Begriffsklärung)
 Benzien